Faza pucharowa rozgrywek Ligi Europy UEFA 2017/2018 rozpoczęła się 15 lutego 2018 i została zakończona meczem finałowym, który odbył się na Parc OL w Décines-Charpieu 16 maja 2018. Zwycięzcą zostało Atlético Madryt po wygranej 3:0 nad Olympique Marsylia.

Terminarz 
Wszystkie losowania miały miejsce w siedzibie UEFA w Nyonie, w Szwajcarii.

Mecze mogły być rozegrane również we wtorki i środy, zamiast czwartków, gdyby były problemy z terminarzem.

Zakwalifikowane drużyny 
Do startu w fazie pucharowej uprawnione były 32 drużyny:
 12 zwycięzców fazy grupowej Ligi Europy,
 12 drużyn, które zajęły 2. miejsca w fazie grupowej Ligi Europy,
 8 drużyn, które zajęły 3. miejsca w fazie grupowej Ligi Mistrzów.
Do dalszych etapów turnieju przechodzili zwycięzcy poszczególnych dwumeczów.

Losowanie par 1/16 finału odbyło się 11 grudnia 2017 roku. Zwycięzcy fazy grupowej Ligi Europy oraz 4 najlepsze z zespołów, które zajmą 3. miejsca w fazie grupowej Ligi Mistrzów zostali rozlosowani przeciwko zespołom, które zajmą 2. miejsca w fazie grupowej Ligi Europy oraz pozostałym drużynom, które zajmą 3. miejsca w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Drużyny z tych samych federacji oraz grup nie mogły zostać zestawione w jednej parze (dotyczy jedynie 1/16 finału). Z powodu napiętej sytuacji politycznej pomiędzy Rosją i Ukrainą w jednej parze nie mogły zostać zestawione także drużyny z tych krajów.

 Drużyny rozstawione

 Drużyny nierozstawione

Drużyny, które awansowały z fazy grupowej Ligi Europy:

Zespoły, które odpadły z fazy grupowej Ligi Mistrzów:

1/16 finału 
Losowanie par tej rundy odbyło się 11 grudnia 2017 roku. Pierwsze mecze zostały rozegrane 15 lutego, a rewanże 22 lutego 2018.

Pierwsze mecze

Rewanże

1/8 finału 
Od tej rundy drużyny rywalizujące ze sobą w parach losowane są niezależnie od kraju z którego pochodzą, a także grupy w której występowały. Losowanie par tej rundy odbyło się 23 lutego 2018 roku. Pierwsze mecze zostały rozegrane 8 marca, a rewanże 15 marca 2018.

Pierwsze mecze

Rewanże

Ćwierćfinały 
Losowanie par tej rundy odbyło się 16 marca 2018 roku. Pierwsze mecze zostały rozegrane 5 kwietnia, a rewanże 12 kwietnia 2018.

Pierwsze mecze

Rewanże

Półfinały 
Losowanie par tej rundy odbyło się 13 kwietnia 2018 roku. Pierwsze mecze zostaną rozegrane 26 kwietnia, a rewanże 3 maja 2018.

Pierwsze mecze

Rewanże

Finał

Uwagi

Przypisy 

Liga Europy UEFA (2017/2018)